Ярнево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ярнево — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.

Россия 
 Ярнево — деревня в Калининском районе Тверской области.